Hans Georg von Ribbeck ist der Name folgender Personen:

 Hans Georg von Ribbeck (1577–1647), Kammerherr, Oberst und Geheimer Rat, siehe Johann Georg von Ribbeck der Ältere
 Hans Georg von Ribbeck (1637–1703), Landschaftsdirektor 
 Hans Georg von Ribbeck (1689–1759), Gutsherr, bekannt durch ein Gedicht von Theodor Fontane